— советская и российская научная организация, созданная Б. Араповичем в Стокгольме, занимающаяся переводами Библии на языки неславянских народов СССР.
 Институт перевода Библии (Заокский) имени М. П. Кулакова — создан в 1993 году по инициативе М. П. Кулакова для перевода Библии на современный русский язык.
  — организация, занимающаяся переводом и изданием текстов Библии на финно-угорских языках России.

Переводы Библии